Платеозаврав (, буквально — предок платеозавра) — род базальных динозавров из семейства платеозаврид подотряда завроподоморф, систематическое положение которого до сих пор точно неизвестно. Известен по окаменелым останкам из триасовых отложений Южной Африки.

История изучения 
В 1924 году палеонтолог Сидни Хотон описал новый вид Plateosaurus cullingworthi по частично сохранившемуся скелету, голотипу SAM 3341, 3345, 3347, 3350-51, 3603, 3607. Видовое название было дано в честь прославленного коллекционера Т. Л. Каллингуорта (). В 1932 году известный немецкий учёный Фридрих фон Хюне выполнил повторный анализ окаменелостей и отнёс их к новому роду Plateosauravus. А в 1976 году Жак ван Херден заново классифицировал их как принадлежащие роду Euskelosaurus, как и принято считать. Тем не менее, недавние исследования показывают, что последний род описан на основе неточно изученного материала, а потому является так называемым «сомнительным названием» (). В своей серии трудов по завроподоморфам и базальным зауроподам, Адам Йейтс высказался против существования в таксономии рода Euskelosaurus и предложил отнести останки, приписываемые обычно к этому роду, к Plateosauravus.

После случайного открытия, сделанного егерем Адрианом Лу 27 марта 1995 года в Национальном парке Крюгер, было обнаружено ещё более двенадцати частичных скелетов этого ящера, включая останки незрелых особей.

Места и древность находок 
Останки платеозаврава были найдены в триасовых отложениях Южной Африки. Там же хранятся две коллекции окаменелостей этого ящера; останки из обеих коллекций были найдены в одном и том же месторождении. Обитал этот вид на нашей планете на отрезке времени между 221,5 и 201,6 миллиона лет назад.

Примечания

Ссылки 
 Plateosauravus — краткие сведения на сайте sauria.joachim-gabel.de

Платеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры триасового периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 1932 году
Фоссилии из триасовых отложений ЮАР